Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Vaucanson :

Rue Vaucanson à Aubenas
 Rue Vaucanson à Décines
 Rue Vaucanson à Lille
 Rue Vaucanson à Lyon
 Rue Vaucanson à Pantin
 Rue Vaucanson à Paris

Vaucanson Rue